Кду́ша (кедуша, кдушшá) ( — «освящение; святость») в талмудическом иудаизме — одна из важнейших молитв иудейской литургии, которой освящают Бога. Составлена в виде антифона. Существует в 3 видах: а) перед третьим благословением молитв «Амида» и «Мусаф» (Кдуша) произносят стоя, б) в первом благословении перед Шма (Кдуша ха-йоцер) произносят сидя, в) в завершении иудейской литургии (Кдуша де-сидра). Кдуша в молитве «Амида» — различна в разных нусахах. Молитву «Кдуша» произносят только в миньяне (как и молитву «Кадиш»). У кабалистов существует обычай подпрыгивать на пятках во время произнесения молитвы «Кдуша». Слова молитвы «Кдуша» были положены на музыку многими известными композиторами.

Текст 

 — Ведущий молитву: Освятим Тебя и восхвалим Тебя усладой речи тайной серафимов святости, утраивающих Тебе освящение (Кдушу), как записано рукой пророка Твоего «и взывали они друг ко другу и говорили»:
 — Община: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его»!
 — Ведущий молитву: Другие славят и говорят:
 — Община: «Благословенна слава Господа от места своего»!
 — Ведущий молитву: И в словах Святого Писания Твоего написано, говорить:
 — Община: «Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия».

Содержание 
Кдуша — славословие ангелов основано на стихе «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (). Кдуша состоит из вступления и 3 частей. В первой и второй частях сказано о прославлении Бога ангелами, а в третьей — о царствии Божьем. Первая часть — 3 слова ( — «Свят, Свят, Свят» ), вторая — 4 слова ( — «благословенна слава Господа от места своего» ), третья — 8 слов ( — «Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия» ) — всего 15 слов — гематрия краткого имени Йах ( — сумма букв числа 15, которое, чтобы не путать с Божьим именем записывают  — 9+6).

Литература 
 Кедуша — Православная энциклопедия

Примечания

См. также 
 Трисвятое
 Респонсорий

Еврейские молитвы и благословения
Слова и фразы на иврите